Xylocopa confusa est une espèce d'insectes hyménoptères de la famille des Apidae. Selon certains auteurs, ce taxon ne serait pas valide et serait synonyme de Xylocopa aestuans.

 Répartition : Asie du Sud-Est.

Liens externes 

 
 
 
 

Espèce d'Abeilles (nom scientifique)
Apidae